One Step Closer peut désigner :
One Step Closer, une chanson de Linkin Park ;
One Step Closer, un album de The Doobie Brothers.